Berlin-Schmargendorf, een stadsdeel van Berlijn, behorend tot het district Charlottenburg-Wilmersdorf
 Schmargendorf (Uckermark), een dorp in de gemeente Angermünde in de Duitse deelstaat Brandenburg